Чрешче, известна още като Црешка крепост, е крепост на около 2 километра югозападно от съвременното щипско село Црешка, днес в Северна Македония.

Обектът представлява късноантичен опидум и средновековно градище с некропол. Издига се на висок скалист хълм, от три страни заобиколен от коритото на река Брегалница. На самия връх се намират повечето археологически обекти, а останки от купола няма. На повърхността лежат фрагменти от керамични съдове и строителен материал, и са били намерени и монети от VI век, както и по-стари. На източната страна на Чрешче започва достъпен риф в чието подножие се намира голям некропол с гробове от каменни плочи, сред които има и групи от по два или три гроба. Томо Томоски свързва градището със средновековния град Црешче.

До 1230 г. когато сърбите завладяват граничните византийски крепости Велес, Кожле, Щип и Просек, Чрешче е сръбска гранична крепост към Византия.

Бележки 

Община Щип
Крепости в Северна Македония
Археологически обекти в Северна Македония